Bothriembryon fuscus är en snäckart som beskrevs av Thiele 1930. Bothriembryon fuscus ingår i släktet Bothriembryon och familjen Bulimulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fuscus